Coveville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Coveville (New York)
 Coveville (Pennsylvania)